

Дорожний — селище, Смолевицький район, Мінська область

Дорожний — селище, Аксайський район, Ростовська область
 Дорожний — селище, Гур'євський міський округ, Калінінградська область
 Дорожний — селище, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Дорожний — селище, Медведевський район, Марій Ел